Die Abkürzung NSCIA steht für:

 Oberster Rat für Islamische Angelegenheiten von Nigeria (Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs)
 National Spinal Cord Injury Association

Abkürzung